Bupleurum semiperfoliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Bupleurum semiperfoliatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
semiperfoliatum